Wladimir Sorokin ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Georgijewitsch Sorokin (* 1955), russischer Schriftsteller
 Wladimir Iwanowitsch Sorokin (* 1955), sowjetischer Boxer